Willem van Braam (admiraal) (1732-1807), een Nederlandse admiraal
 De oorspronkelijke naam van de Nederlandse hulpmijnenlegger Hr. Ms. Bangkalan